Трипалладийсвине́ц — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид палладия и свинца с формулой PbPd, кристаллы.

Получение 
 В природе встречается редкий минерал платиновой группы интерметаллидов  — PbPd (из-за большого количества примесей реальная формула (Pb,Sn)(Pd,Pt,Au)) с примесями Cu, Fe, Ni.

 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Трипалладийсвинец образует кристаллы , структура типа тримедьзолота AuCu.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1220 °C и имеет область гомогенности 75÷79 ат.% палладия.

Примечания